Душан Батес се може односити на:

 Душан Батес, пуковник ЈНА, учесник Народноослободилачке борбе и носилац Партизанске споменице.
 Душан Батес (вајар), српски академски вајар.